Деверо () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Деверо, Бойд (род. 1978) — профессиональный канадский хоккеист.
 Деверо, Джордж (Дьёрдь Добо; 1908—1985) — американо-французский этнолог и психоаналитик.
 См. также 
 Деверё